En la mitología nórdica, Fjalar hace referencia a dos seres diferentes.

 Uno es un enano, hermano de Galar, ver Fjalar y Galar.
 El otro es un gallo rojo que cantará anunciando el inicio del Ragnarök, el fin del mundo.